Province des Banwa är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Boucle du Mouhoun, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Province des Banwa är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad.

Följande samhällen finns i Province des Banwa:

 Salanso

Omgivningarna runt Province des Banwa är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Province des Banwa är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Boucle du Mouhoun